Айхенштайн () — юдейське прізвище.

 Айхенштайн Іцхак-Айзик — останній равин Підгайців
 Айхенштайн Цві Гірш (Гершель) з Жидачева — хасид, засновник династії цадиків.

Єврейські прізвища